Oscar Hammerstein peut faire référence à :
 Oscar Hammerstein I (1846-1919), homme d'affaires, impresario et compositeur germano-américain ;
 Oscar Hammerstein II (1895-1960), parolier, librettiste, producteur et directeur de théâtre américain, petit-fils du précédent.